Schatkamer (kerkelijk museum), museum van kerkelijke schatten, bijvoorbeeld reliekhouders, liturgisch vaatwerk en paramenten
Schatkamer (wereldlijk museum), museum van niet-kerkelijke schatten, bijvoorbeeld kroonjuwelen of andere kostbaarheden
Al Khazneh (Arabisch: de schatkamer), het bekendste monument in de oude Jordaanse stad Petra